Polska:
 Zadworzany – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka

Białoruś:
 Zadworzany (rejon prużański)
 Zadworzany (rejon świsłocki)